Домбровски () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Домбровски, Джозеф (род. 1991) — американский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий за команду Cannondale-Drapac.
 Домбровски, Луц (род. 1959) — легкоатлет из ГДР, прыгун в длину, чемпион Олимпийских игр 1980 года в Москве.
 Домбровски, Марек (род. 1951) — польский экономист. См. также 
 Домбровский